

Чердаки — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Чердаки — присілок, Щучанський район, Курганська область